Mörder, Hoffnung der Frauen steht für:

 Mörder, Hoffnung der Frauen (Drama), Drama von Oskar Kokoschka (1909)
 Mörder, Hoffnung der Frauen (Oper), Oper von Paul Hindemith (1921)